Герб города Хельсинки на протяжении своей истории неоднократно менялся. Изначально это была печать, на которой были изображены волны ручья и хвост лосося. В 1639 году был утверждён герб с изображением красной ладьи, качающейся в морских водах. Позднее над ладьёй появилась золотая корона, позаимствованная из шведского герба в честь основателя Хельсинки Густава Вазы.

Современный герб Хельсинки был утверждён Министерством внутренних дел Финляндии 30 августа 1951 года и был разработан финским архитектором и историком Арне Вильгельмом Ранкеном. На гербе изображена плывущая по волнам золотая лодка, характеризующая Хельсинки как портовый город, а над ней — украшенная драгоценными камнями корона.

Правила использования герба были утверждены правительством Хельсинки в 1993 году.

См. также 
 Хельсинки

Примечания 

Хельсинки
Гербы городов Финляндии
Гербы с изображением лодки
Гербы с изображением корон на щите